Unter dem Titel Solidaritätspreis werden folgende Preise verliehen:
Deutschland
der Bremer Solidaritätspreis
Österreich
der Solidaritätspreis der Linzer Kirchenzeitung 
der Dr. Walter Csoklich-Solidaritätspreis
Schweiz
der Solidaritätspreis Sol_eGov
der Suva-Solidaritätspreis